Schabinka steht für
 Schabinka, Stadt in der Breszkaja Woblasz, Belarus
 Rajon Schabinka, Verwaltungseinheit
 Schabinka (Fluss) in den Rajonen Kamjanez und Schabinka, Woblast Brest, Belarus